Okręty US Navy o nazwie USS "Eagle", pochodzącej od orła:

 Pierwszy "Eagle" – 14-działowy szkuner służący w latach 1798 – 1801.
 Drugi "Eagle" – 11-działowy slup służący w trakcie wojny brytyjsko-amerykańskiej na jeziorze Champlain, zajęty przez Brytyjczyków, a później odzyskany przez Amerykanów.
 Trzeci "Eagle" – 12-działowy bryg także służący na jeziorze Champlain.
 Czwarty "Eagle" – jacht zakupiony w 1898, pozostał na służbie do 1919
 Piąty "Eagle" (AM-132) – statek-pułapka, przemianowany na "Captor" (PYc-40) niedługo po przyjęciu do służby w 1942.

Okręt Straży Wybrzeża Stanów Zjednoczonych:
 USCGC Eagle (WIX-327) – żaglowiec szkoleniowy, amerykańskiej straży przybrzeżnej

Zobacz też: USS "Eaglet"

Eagle